Ел Мохино има више значења:

 Ел Мохино (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мохино (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мохино (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику